{{Infobox Rôle monarchique
 | charte                = Prétendant
 | nom                   = Édouard Nuno de Bragance 
 | image                 = Duarte Nuno de Braganza.jpg
 | légende               = Édouard Nuno de Bragance en 1945.
 | dynastie              = Maison de Bragance
 | fonction1             = Prétendant au trône de Portugal
 | nom de règne1         = Édouard II
 | à partir du fonction1 = 
 | jusqu'au fonction1    = 
 | durée1                = 
 | prédécesseur1         = Miguel de Bragança, duc de Bragance(revendique la succession de Manuel II, roi de Portugal)
 | successeur1           = Duarte de Bragança, duc de Bragance 
 | nom de naissance      = Duarte Nuno de Bragança
 | date de naissance     = 
 | lieu de naissance     = Seebenstein (Autriche-Hongrie)
 | date de décès         = 
 | lieu de décès         = Ferragudo (Portugal)
 | titulature            = Duc de Bragance
 | père                  = Miguel de Bragança
 | mère                  = Marie-Thérèse de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 | conjoint              = Françoise d'Orléans-Bragance 
 | enfants               = Duarte de Bragança, duc de BraganceMiguel de Bragança, duc de ViseuHenrique de Bragança, duc de Coimbra
 | blason simple         = Brasão de armas do reino de Portugal.svg
 | liste                 = Prétendants au trône de Portugal
}}Édouard Nuno de Bragance' (en portugais : ), né le  à Seebenstein, Autriche, et mort le  à Ferragudo, Portugal, est un membre de la maison de Bragance, portant le titre de courtoisie de duc de Bragance, et prétendant migueliste au trône de Portugal.

 Biographie 
Édouard Nuno de Bragance est né sujet autrichien, le 23 septembre 1907 à Seebenstein, en Autriche. Il est le fils aîné de Miguel de Bragança, un prince d'origine portugaise, sujet autrichien et prétendant au trône de Portugal, et de Marie-Thérèse de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, une princesse allemande.

Il devient, alors qu'il était encore en exil et avec l'unique soutien des partisans légitimistes portugais (les miguélistes, partisans du roi Michel  de Portugal puis de son fils), le prétendant au titre de duc de Bragance et au trône royal de Portugal, après la renonciation à leurs prétentions dynastiques de son père et de son demi-frère aîné, Michel de Bragance, duc de Viseu, en juillet 1920. Ces revendications au trône venaient concurrencer la nouvelle République, relevant le flambeau monarchiste, alors que le dernier souverain portugais, le roi Manuel II, était pourtant toujours en vie et jusqu'en 1932, année de son décès sans postérité et en exil au Royaume-Uni.

Le duc de Bragance, qui succéda pleinement à son père au décès de celui-ci en 1927, épousa en 1942 la princesse brésilienne Françoise d'Orléans-Bragance, dont il a eu trois enfants :
 Duarte de Bragança (né en 1945), portant le titre de courtoisie de duc de Bragance
 Miguel de Bragança (né 1946), portant le titre de courtoisie de duc de Viseu
 Henrique de Bragança (1949-2017), portant le titre de courtoisie de duc de Coimbra

Le 27 mai 1950, l'Assemblée nationale portugaise abroge les lois d'exil du 19 décembre 1834 (l'article 98 que confirmait la Constitution portugaise de 1838) et du 15 octobre 1910, qui bannissaient les Bragance.

Après la mort du président de la République Óscar Carmona en 1951, le Conseil d’État portugais envisage un temps la restauration de la monarchie, que le dictateur national et président du Conseil des ministres du Portugal, António de Oliveira Salazar, écarta cependant.

Édouard Nuno de Bragance installe dès lors sa résidence au siège de la Fondation de la Maison de Bragance, situé au palais de Massarelos, ancien palais royal de la reine Marie II, sis à Caxias, près de Lisbonne.

En 1953, le duc de Bragance entre en conflit avec Maria Pia de Saxe-Cobourg et Bragance (connue sous le titre de « duchesse de Bragance »), qui prétendait être la fille naturelle du roi Carlos  et donc la demi-sœur présumée du dernier roi de Portugal, Manuel II, et qui revendiquait donc aussi, à ce titre, le statut de chef de la maison royale du Portugal.

Le duc de Bragance meurt le 23 décembre 1976 à Ferragudo, dans la commune de Lagoa, en Algarve, en simple citoyen et sans avoir pu obtenir une officialisation de son statut de prétendant au trône.

 Notes et références 

 Annexes 

 Bibliographie 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann, Édit. Jean-Paul Gisserot (1998)
 Paulo Drumond Braga ; Nas Teias de Salazar. D. Duarte Nuno de Bragança (1907-1976) entre a Esperança e a Desilusão. Lisbonne : Objetiva (2017)
 Victor Eustáquio ; Casas Reais Europeias - Portugal'' ; Lisbonne (2004)

Articles connexes 
 Liste des prétendants au trône de Portugal
 Michel  de Portugal
 Miguelisme

Liens externes 
 

Personnalité portugaise
Histoire du Portugal
Edouard 2
Chevalier de l'ordre autrichien de la Toison d'or (XXe siècle)
Naissance en septembre 1907
Naissance dans le district de Neunkirchen
Naissance en Autriche-Hongrie
Décès en décembre 1976
Décès à 69 ans
Décès en Algarve
Prétendant au trône de Portugal